На первой летней Универсиаде в Турине (Италия) женщины разыграли 2 комплекта наград. Наибольшее количество медалей завоевала сборная ФРГ – 3 (1 золотую и 2 серебряных).

Победители и призёры

Ссылка 
 Результаты турнира по плаванию летней Универсиады 1959 на сайте sports123.com

Фехтование на летней Универсиаде 1959